Boivin est un patronyme français. Boivin est composé des mots boi(s) et vin  et signifie « bois vin ! », surnom de buveur. Il existe aussi des variantes telles que Boislevin (Charente) ou Boisvin.

Sciences et techniques 
 Le cratère Boivin est un cratère d'impact sur Vénus, ainsi nommé en hommage à la sage-femme Marie Boivin.

Patronyme

Canada 
 Albéric Boivin (1919-1991), physicien canadien
 Arthur Boivin (-1952), homme politique canadien ;
 Aurélien Boivin (1945-), professeur de littérature et écrivain québécois ;
 Claude Boivin (1970-), ancien joueur de hockey sur glace canadien ;
 François Boivin (1982-), surfeur des neiges canadien ;
 Françoise Boivin, femme politique canadienne contemporaine, libérale ;
 Georges Henri Boivin (1882-1926), homme politique canadien ;
 Gilles Boivin, actuel préfet de la MRC (Municipalité régionale de comté) des Etchemins ;
 Guillaume Boivin (1989-), coureur cycliste canadien ;
 Leo Boivin (1932-2021), défenseur professionnel canadien de hockey sur glace à la retraite ;
 Marie-Denyse Boivin, professeure titulaire, faculté des Sciences de l'Éducation de l'Université Laval ;
 Maurice Boivin, actuel maire de Thurso (Québec) ;
 ;
 Pierre Boivin (1953-), homme d'affaires canadien français ;
 Pierre-Horace Boivin (1905-1994), maire de Granby de 1939 à 1964 ;
 Roch Boivin (1912–1979), homme politique canadien ;
 William Boivin (-2003), skateur professionnel

États-Unis 
 Harry D. Boivin (1904-1999), avocat et homme politique américain ;
 Joseph Boivin, cofondateur et  président de St. Mary's Bank, la première coopérative de crédit en Amérique.

France 
 André Boivin (1895-1949), médecin et biochimiste français, secrétaire général de la société de biologie, sous-directeur de l'Institut Pasteur (1940), membre de l'académie de médecine (1941), président de la commission des sciences médicales du CNRS (1944-1947), chaire de chimie biologique de la faculté de Strasbourg (1947-1949), membre correspondant de l'académie des sciences (1948) ;
 Dominique Boivin (1952-), danseur et chorégraphe français ;
 Émile Boivin (1846-1920), peintre oriental ;
 François de Boivin (-1618), chroniqueur français ;
 Hervé Boivin, dessinateur contemporain ayant participé à plusieurs albums de bande dessinée : Trois allumettes, publié en 1999, Le Sabre et l'Épée, dont le premier tome parut en 2006 ;
 Jack Boivin (1924-2019), major de la promotion ouvrière à l'ESTP Paris en 1949 - Ingénieur à Électricité de France - Gaz de France de 1941 à 1982.
 Jean Boivin (1663-1726), le Cadet, dit Boivin de Villeneuve, membre de l'Académie française ;
 Jean-Marc Boivin (1951-1990), alpiniste français ;
 Jérôme Boivin (1954-), réalisateur et scénariste français ;
 Léon Boivin (1863-1937), éditeur français, fondateur des Éditions Boivin & Cie ;
 Louis Boivin (1649-1724), membre de l'Académie des inscriptions ;
 Louis Hyacinthe Boivin (1808-1852), botaniste français ;
 Marie Boivin (1773-1841), sage-femme du  ;
 Mathieu Boivin, maïeur d'Amiens, en 1322 ;
 Pascal Boivin (1955-), architecte urbaniste français ;
 René Boivin (1864–1917), joaillier français, fondateur de la maison Boivin.

Toponyme 

 le , nom de plusieurs lacs ;
 la , nom de plusieurs rivières.

Notes et références